Onderdistrict in Indonesië
 Sawang (Noord-Atjeh), een onderdistrict van het regentschap Noord-Atjeh in de provincie Atjeh
 Sawang (Zuid-Atjeh), een onderdistrict van het regentschap Zuid-Atjeh in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Sawang (Peudada), een plaats in het regentschap Bireuen in de provincie Atjeh
 Sawang (Samudera), een plaats in het regentschap Noord-Atjeh in de provincie Atjeh
 Sawang (Sawang), een plaats in het regentschap Noord-Atjeh in de provincie Atjeh
 Sawang (Setia Bakti), een plaats in het regentschap Aceh Jaya in de provincie Atjeh
 Sawang I, een plaats in het regentschap Zuid-Atjeh in de provincie Atjeh
 Sawang II, een plaats in het regentschap Zuid-Atjeh in de provincie Atjeh